Аден — топоним и фамилия:

Топоним 
 Аден — город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Демократической Республики Йемен.
 Аден — одна из 21 мухафазы Йемена.
 Аден ата — аул в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.

Фамилия 
 Аден, Амаль (род. 1983) — псевдоним сомалийско-норвежской писательницы, преподавательницы, правозащитницы.
 Аден, Виктор Богданович (1880—1942) — советский художник.
 Аден, Владимир Геннадьевич — российский учёный в области нестандартных реакторных испытаний, лауреат Государственной премии СССР.
 Аден, Геннадий Геннадиевич (настоящая фамилия Белоруков; 1900—1989) — советский музыкальный педагог, ученик Гектора Гандольфи.
 Аден, Халима (род. 1997) — американская модель сомалийского происхождения.

См. также 
 Аденское поселение
 Аденская колония
 Аденский залив
 Аденауэр